El Bosc Comunal de Cases de Pena (en francès, oficialment, Forêt Communale de Cases-de-Pène) és un bosc de domini públic del terme comunal de Cases de Pena, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

El bosc, que ocupa 0,34 hectàrees, està situat en el sector central - occidental del terme comunal, al nord-oest del poble de Cases de Pena. És a l'esquerra de l'Aglí, just al nord-oest del gran meandre que aquest riu marca en el seu curs dins d'aquest terme, prop i al nord del Mas dels Pastors.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de Cases de Pena. Dins de lOffice National des Forêts té l'identificador F16228D.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Pàgina web del Bosc comunal
 Una altra pàgina web, amb mapa esquemàtic del bosc

Boscs del Rosselló
Geografia de Cases de Pena